Анрі Дебеонь (; 1928, Майлен — 9 грудня 2007, Уккел) — бельгійський астроном і першовідкривач астероїдів, який працював у королівській обсерваторії Бельгії в місті Уккел і спеціалізувався на астрометрії комет і астероїдів. За період з 1965 по 1994 рік ним було виявлено загалом 736 астероїдів, в тому числі два троянських (6090) 1989 DJ і (65210) 2002 EG.

Див. також 
 Джордж Мері Сирл
 Фернан Курті

Примітки

Посилання 
  Gedachten bij het heengaan van Henri Debehogne (1928—2007), lid van onze Vereniging.

Астрономи XXI століття
Астрономи XX століття
Бельгійські астрономи
Відкривачі астероїдів
Померли у Брюсселі